België:
 Tongeren (stad), een stad in de Belgische provincie Limburg
 Arrondissement Tongeren, een bestuurlijk arrondissement in de Belgische provincie Limburg
 Titulair bisdom Tongeren, een titulair bisdom in België

Nederland:
 Tongeren (Gelderland), een buurtschap en landgoed in de Nederlandse gemeente Epe, provincie Gelderland
 Tongeren (Boxtel), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Boxtel
 Tongeren (Overijssel), een voormalige buurtschap in de Nederlandse gemeente Olst-Wijhe

Personen

 Hans van Tongeren, een Nederlandse acteur
 Jelle van Tongeren, een Nederlandse jazzviolist en componist
 Lutgardis van Tongeren, een Vlaamse heilige
 Martinus van Tongeren, een bisschop van Tongeren

Zie ook 
 Afzettingen van Tongeren, een geologische formatie
 Tungri, een Keltische stam in de Oudheid, waarvan de naam Tongeren is afgeleid